Felipe III, margrave de Baden-Rodemachern (Rodemachern, 15 de agosto de 1567-castillo de Hochburg, Emmendingen,  6 de noviembre de 1620) fue margrave de Baden-Rodemachern desde 1588 hasta su muerte.

Vida 
Felipe III era el segundo hijo de Cristóbal II y la princesa Cecilia de Suecia.

En 1600 murió su hermano Eduardo Fortunato en el castillo de Kastellaun al caerse por una escalera de piedra, posiblemente estando bebido. Como consecuencia de este fallecimiento, Felipe heredó Baden-Rodemachern y residió en el castillo de Ettlingen.

En 1605, Felipe reclutó soldados para liberar Baden-Baden, que había sido ocupado por Baden-Durlach desde 1594. El intento fracasó, y el primo de Felipe, Jorge Federico lo hizo prisionero. Felipe fue retenido en Durlach y luego en el castillo de Hochburg, donde murió sin dejar hijos en 1620.

Ancestros

Referencias

Notas

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Margraves de Baden-Rodemachern
Margraves de Baden del siglo XVII (casa de Zähringen)